Název Istra může znamenat:

 Istra (město) – město v Moskevské oblasti v Rusku
 Istra (řeka) – přítok řeky Moskvy v Moskevské oblasti v Rusku

Související články 
 Istrinská přehrada – přehrada na řece Istra
 Istrie (poloostrov) – poloostrov v Jaderském moři
 Istrijská župa – župa v Chorvatsku

Externí odkazy

Související rozcestník 
 Istrie